En Pologne :
 Pawłowiczki, localité 
 Pawłowiczki (gmina)